2 miejscowości w Estonii:
 Kilgi – wieś w prowincji Rapla, w gminie Märjamaa.
 Kilgi – wieś w prowincji Parnawa, w gminie Varbla.